Osoby o tym nazwisku:
 Erik Arvidsson – amerykański narciarz alpejski
 Magnus Arvidsson – szwedzki lekkoatleta
 Per-Arne Arvidsson – szwedzki polityk i lekarz
 Per-Olof Arvidsson – szwedzki strzelec, olimpijczyk
 Viktor Arvidsson – szwedzki hokeista